Лас Камичинас има више значења:

 Лас Камичинас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Камичинас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику